Сейшеллярия () — род многолетних сапрофитных бесхлорофилльных травянистых растений семейства .

Распространение 
Ареал рода охватывает Мадагаскар, Сейшельские острова и Танзанию.

Классификация 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает четыре вида:
  растёт в Танзании.
  — эндемик Мадагаскара.
  растёт на острове Мадагаскар.
  растёт на острове Маэ Сейшельского архипелага.

В 2016 году был открыт и описан ещё один вид:
  — растёт на острове Мадагаскар.

Примечания

Ссылки 

Флора Африки
Триурисовые